Mehren (Eifel), een plaats in het Duitse district Vulkaneifel, Rijnland-Palts 
Mehren (Westerwald), een plaats in het Duitse district Altenkirchen, Rijnland-Palts